Таи́сия Ю́рьевна Игу́менцева (родилась 10 января 1989, Москва) — российский кинорежиссёр, сценарист и монтажёр. На Каннском кинофестивале 2012 года в конкурсе студенческих работ Cinéfondation получила первое место за фильм «Дорога на».

Биография 
Родилась 10 января 1989 года в Москве.

Окончила православную про-гимназию «Пересвет» и Московскую Педагогическую Гимназию № 1505. Изучала немецкий язык на курсах при Институте имени Гёте при консульстве ФРГ в России. Параллельно получила музыкальное образование по классу фортепиано.

В 2006 году поступила во ВГИК в документальную мастерскую Алексея Учителя.

Её первая работа — документальный однокадровый фильм «Факт», снятый на первом курсе, получил признание в мастерской и сразу был оценен на «отлично». На фестивале MSFF он был отмечен особым призом.

Личная жизнь 
Была замужем за актёром Сергеем Аброскиным. В разводе с 2019 года.

Фильмография

Режиссёр 
 2012 — «Дорога на»
 2013 — «Отдать концы»
 2016 — «30 свиданий»
 2017 — «Детки напрокат» (в титрах указана как Татьяна Капитан)
 2020 — «Королева»
 2021 — «Самое безопасное место»

Сценарист 
 2012 — «Дорога на»
 2016 — «30 свиданий»
 2021 — «Самое безопасное место»

Монтажёр 
 2012 — «Дорога на»

Награды 
 2012 — Первый приз в программе студенческих картин «Синефондасьон» на Каннском кинофестивале (фильм «Дорога на»).
 2012 — фестиваль «Кинотавр», конкурс «Короткий метр»: Диплом лауреата фестиваля «За авторскую смелость и нонконформизм» и Специальный приз «Future Shorts» (фильм «Дорога на»).
 2012 — Гран-при Международного фестиваля киношкол для молодых режиссёров (фильм «Дорога на»)

Примечания

Ссылки 
 Объявлен первый лауреат Каннского фестиваля — Первый канал
 Россиянка покорила жюри Каннского кинофестиваля 
 Таисия Игуменцева: В Канны я попала через интернет
 Таисия Игуменцева: После фильма «Дорога на» людям хочется кричать
 Учитель вывел на «Дорогу». Фильм студентки ВГИКа получил приз в Канне
 Taisia IGUMETSEVA,winner of the first price of the Cinefondation
 Сегодня на «Худсовете». 29 мая 2012 года
 Интервью с Таисией Игуменцевой — Москва 24
 ВГИК недооценил победительницу Канн 
 Кинотавр-2012 «Дорога на…» Таисии Игуменцевой и другие короткометражки
 Дорога на (2011) Трейлер
 Интервью каналу «Москва-24»
 Люди сейчас так боятся власти, что даже в добром фильме пытаются разглядеть фигу в кармане — режиссёр Таисия Игуменцева Интервью на сайте ИТАР-ТАСС
 Taisia Igumentseva not to bite the dust at Cannes 2013, Russia beyond the headlines 
 Москва 24 ― Успех российского фильма «Дорога на» в Каннах.

Кинорежиссёры России
Выпускники школы № 1505